Georges Caussanel, né le  à Lacourt-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) et mort pour la France le , est un résistant français.

Biographie 
Connu sous le pseudonyme de « Mickey », il s’est engagé dans la Résistance en , à l’âge de 16 ans. Il commença à travailler à la propagande et aux renseignements avec Cabrit, dit « Cassan », qui recevait les ordres de Duplan, dit « Colonel Nil ». Ensuite, il amena Guiral, dit Gavarni, puis Daumier qui était magistrat et qui devint un des chefs de la résistance départementale. Il continua son action dans le renseignement simultanément pour le S.R des MUR, comme agent P2 (chargé de mission de ), pour le  de l’Armée secrète (AS) et aussi pour le NAP et comme agent de liaison entre ces organismes et les maquis. Il s’engagea dans la France libre en .

Il a été décoré de la Légion d’honneur à titre militaire, Croix de guerre avec palme, médaille de la Résistance et médaille de la France libre au cours de la cérémonie du  à Montauban avec la belle citation suivante : 

Il était aussi titulaire de la Croix du combattant volontaire de la Résistance et de la Croix du combattant volontaire 39-45.

Liens externes 
 Site consacré à Georges Caussanel

Notes et références 

Résistant français
Naissance en Tarn-et-Garonne
Naissance en août 1924
Décès en septembre 1958
Décès à 34 ans